

Musica 
 Rhythm and blues – genere musicale
 Rhythm and Blues – album dei World Saxophone Quartet del 1988
 Rhythm and Blues – album di Garou del 2012

Sport 
 Rhythm and Blues – tag team del wrestling composto da The Honky Tonk Man e Greg Valentine

Pagine correlate 
 Rhythm & blues (disambigua)